Die Dubai Duty Free Tennis Championships 2021 waren ein Tennisturnier, welches vom 14. bis 20. März 2020 in Dubai stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2021 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurde in Acapulco das Abierto Mexicano Telcel gespielt. Dieses zählte genau wie das Turnier in Dubai zur Kategorie der ATP Tour 500.

Novak Đoković war der Titelverteidiger im Einzel, im Doppel gewannen John Peers und Michael Venus den Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 46 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.897.805 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.048.855 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 13. und 14. März 2021 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze im Einzel sowie ein Platz im Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen zwei Lucky Loser im Einzel und ein Lucky Loser-Paar im Doppel.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb galten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2021
Tennisturnier in Dubai